Jehu steht für:
 Jehu (König) (ca. 841–ca. 814 v. Chr.), König von Israel
 Jehu (Prophet) (9. Jahrhundert v. Chr.), alttestamentlicher Prophet
 Jehu (Vorname), Namensträger siehe dort
 Buch von Jehu, verlorener jüdischer Text
 Jehu Mountain, Berg in den Catskill Mountains, Ausleger der Appalachen im US-Bundesstaat New York
 Jehu-Klasse, finnische Landungsbootklasse

Jehu ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas John Jehu (1871–1943), britischer Arzt und Geologe